Жан Дюбуа
 Дюбуа, Жан (1926—2021) — бельгийский хоккеист на траве.
 Дюбуа, Жан Антуан (1765—1848) — французский исследователь и католический миссионер, проповедовавший в Индии.
 Дюбуа, Жан-Поль (род. 1950) — французский писатель и журналист.
  (род. 1983) — французский регбист.
  — французский актёр.
 Дюбуа, Жан-Пьер (род. 1954) — французский шашист.